Sahara bezeichnet:

 die Sahara als größte Trockenwüste der Erde
 die Demokratische Arabische Republik Sahara
 den indischen Konzern Sahara India Pariwar
 Breguet 763 Sahara/Provence/Deux Ponts, ein viermotoriges französisches Verkehrs- und Transportflugzeug von 1949
 eine winzige Insel im Chiemsee, siehe Schalch (Chiemsee)
 den Titel verschiedener Filme
 Sahara (1943) von Zoltan Korda
 Sahara (1983) von Andrew V. McLaglen
 Sahara – Abenteuer in der Wüste von Breck Eisner
 Sahara (Band), eine deutsche Krautrockband der 1970er Jahre
 Sahara (Album), ein Album der US-amerikanischen Melodic Rock-Band House of Lords
 ein Hotel in der US-amerikanischen Stadt Las Vegas, siehe Sahara Las Vegas
 ein Akronym für Sammlung haeufig registrierter Anfragen in der Newsgroup de.etc.sprache.deutsch
 SAHARA („Safe, Highly Available and Redundant“), ein bei mehreren Eisenbahnunternehmen eingesetztes Protokoll zur Zugsicherung
 eine Ausstattungsversion des Jeep Wrangler

Sahara ist der Familienname von:

 Hideki Sahara (* 1978), japanischer Fußballspieler
 Kenji Sahara (* 1932), japanischer Schauspieler
 Makoto Sahara (1932–2002), japanischer Archäologe

Siehe auch:

 Hotel Sahara (zwei Filme)
 Sahar
 Zahara

SAHARA